Алту-Арагуая:

 Алту-Арагуая — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.
 Алту-Арагуая — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.